NGC 3974 (другие обозначения — MCG -2-31-1, PGC 37452) — линзовидная галактика в созвездии Чаши. Открыта Джоном Гершелем в 1828 году.

Галактика имеет бар и балдж, причем бар виден как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне. Так называемый ориентационный профиль, рассчитаный по изображению галактики, постоянен в баре, но меняется в балдже и внешнем диске, что указывает на их динамическую связь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3974
Чаша (созвездие)